Audrey Jeannette Etoua Biock (1997-), une judokate camerounaise ;
 Frédéric Ntera Etoua, un homme politique gabonais.